Theodore Roosevelt (1858-1919), de 26e president van de Verenigde Staten
 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), de 32e president van de Verenigde Staten en een neef van Theodore Roosevelt

Schepen 
 USS President Roosevelt, de naam van het Amerikaanse schip USS Joseph T. Dickman van 1922 tot 1940
 USS President Roosevelt, de naam van het Amerikaanse schip USS General W. P. Richardson van 1960 tot 1970